Le Démon de la danse (Dance Little Lady) est un film britannique réalisé par Val Guest, sorti en 1954.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Dance Little Lady
 Titre français : Le Démon de la danse
 Réalisation : Val Guest
 Scénario : Val Guest et Doreen Montgomery
 Photographie : Wilkie Cooper
 Montage : John Pomeroy
 Musique : Ronald Binge
 Pays d'origine : Royaume-Uni
 Genre : drame
 Durée : 87 minutes
 Date de sortie : 1954

Distribution 
  : Mark Gordon
 Mai Zetterling : Nina Gordon
 Guy Rolfe : John Ransome
  : Jill Gordon 
 Eunice Gayson : Adele
 Reginald Beckwith : Poli
  : Madame Bayanova
  :  Bridson
 Jane Aird : Mary
  :  Matthews
 Joan Hickson :  Matthews
 Lisa Gastoni : Amaryllis
 Richard O'Sullivan : Peter
 Vera Day : Gladys
 Jane Asher : une enfant (non créditée)

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 1954
Film dramatique britannique
Film réalisé par Val Guest
Film se déroulant à Londres